Wolobujewo () ist der Name russischer Orte:

 Wolobujewo (Kamyschi), Dorf im Rajon Kursk, Oblast Kursk
 Wolobujewo (Tschaplygina), Dorf im Rajon Kursk, Oblast Kursk
 Wolobujewo (Prjamizyno), Dorf im Rajon Prjamizyno, Oblast Kursk
 Wolobujewo (Rylsk), Dorf im Rajon Rylsk, Oblast Kursk
 Wolobujewo (Dmitrowsk), Dorf im Rajon Dmitrowsk, Oblast Orjol
 Wolobujewo (Anikanowo), Dorf im Rajon Mzensk, Oblast Orjol
 Wolobujewo (Baschkatowo), Dorf im Rajon Mzensk, Oblast Orjol
 Wolobujewo (Snamenskoje), Dorf im Rajon Snamenskoje, Oblast Orjol